E-126 – model turbiny wiatrowej firmy Enercon
 E126 – oznaczenie pąsu 6R jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E